Mather ist der Familienname folgender Personen:

 Aubrey Mather (1885–1958), britischer Schauspieler
 Ben Mather (* 1981), australischer Mountainbikefahrer
 Berkely Mather (1909–1996), britischer Schriftsteller

 Cameron Mather (* 1972), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Cotton Mather (1663–1728), englischer Geistlicher
 Florent Mather (* 1981), französischer Snowboarder
 Frank Jewett Mather (1868–1953), US-amerikanischer Kunstkritiker
 George R. Mather (1911–1993), US-amerikanischer Offizier, General der US Army
 Hannah Mather Crocker (1752–1829), US-amerikanische Autorin und Frauenrechtlerin
 Heidi Mather (* 1978), australische Squashspielerin
 Increase Mather (1639–1723), englischer Geistlicher

 Jim Mather (* 1947), schottischer Politiker

 Keith Benson Mather (1922–2003), australischer Physiker und Seismologe
 Kenneth Mather (1911–1990), britischer Genetiker
 Kim Mather (* 1951), britischer Automobilrennfahrer
 Kirtley F. Mather (1888–1978), US-amerikanischer Wissenschaftler
 Margrethe Mather (1886–1952), US-amerikanische Fotografin 
 Richard Mather (1596–1669), englischer Geistlicher
 Rick Mather (1937–2013), US-amerikanischer Architekt
 Samuel Mather (1626–1671), englischer Geistlicher und Theologe
 Tom Mather (1888–1957), englischer Fußballspieler

Mather ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mather (Sacramento County, Kalifornien)
 Mather (Tuolumne County, Kalifornien)
 Mather (Wisconsin), im Juneau County

Siehe auch:
 Mount Mather
 Ogilvy & Mather, Werbeagentur
 Mater
 Mathers